БC-3 (буксировочный серийный) — буксировочный учебный планёр О. К. Антонова, сконструированный в 1934 году.

Описание 
Соединил в себе качества буксира, планера-парителя и фигурного (пилотажного) и предназначался для обучения и тренировки всем видам планерного полёта. С этими целями Планерный завод в 1934 представил на X ВПС (10-й Всесоюзный слёт планеристов) построенный по вариантам серийного парителя. Все модификации планеров БС выпускались большими сериями, общим числом порядка 700 штук. По сравнению с ПС-2, на основе которого проектировался, БС-3 был усилен настолько, что на нём производились основные фигуры высшего пилотажа.

История 
Проверкой надёжности стала буксировка в составе аэропоезда из Москвы в Коктебель.

Технические характеристики

См. также 
 1934 год в авиации

Литература 
 Шушурин В. В. Атлас конструкций планеров. 1938.
 Красильщиков А. П. Планеры СССР. Справочное издание. М.: Машиностроение, 1991. — 240 с. ISBN 5-217-01048-7.
 Антонов О. К. Планёры, самолёты. Наукова думка, 1990. ISBN 5-12-000872-0.
 Моисеев В. А. Олег Константинович Антонов (к 100-летию со дня рождения). 2005.

Примечания

Ссылки 
 Планерная биография Олега Антонова
 От планёра к самолёту
 Небесные яхты Антонова
 Аэрокосмический портал Украины
 История планеризма в Украине
 Герои страны

Планёры СССР
Планёры Антонова